Кифер Вилијам Фредерик Демпси Џорџ Руфус Садерланд () је канадски глумац, рођен 21. децембра 1966. године у Лондону (Енглеска).

Филмографија 

|-
| 1983. || || -{Max Dugan Returns}- || Бил || 
|-
| 1984. || || -{The Bay Boy}- || Доналд Кембел || 
|-
| 1986. || || -{Brotherhood of Justice}- || Виктор || 
|-
| 1986. || || -{At Close Range}- || Тим || 
|-
| 1986. || || -{Trapped in Silence}- || Кевин Рихтер || 
|-
| 1986. || Остани уз мене || -{Stand by Me}- || Ејс Мерил || 
|-
| 1987. || || -{Promised Land}- || Дени || 
|-
| 1987. || Изгубљени дечаци || -{The Lost Boys}- || Дејвид || 
|-
| 1987. || || -{Crazy Moon}- || Брукс || 
|-
| 1987. || || -{The Killing Time}- || странац || 
|-
| 1988. || || -{Bright Lights, Big City}- || Тад Алагаш || 
|-
| 1988. || Млади револвераши || -{Young Guns}- || Џозаја Гордон Док Скарлок || 
|-
| 1988. || 1969 || 1969 || Скот || 
|-
| 1989. || Одметници || -{Renegades}- || Бастер Макхенри || 
|-
| 1990. || || -{Flashback}- || Џон Бакнер || 
|-
| 1990. || Чикаго Џо и стриптизета || -{Chicago Joe and the Showgirl}- || Карл Халтен || 
|-
| 1990. || Млади револвераши 2 || -{Young Guns II}- || Џозаја Гордон Док Скарлок || 
|-
| 1990. || Танка линија смрти || -{Flatliners}- || Нелсон || 
|-
| 1990. || || -{The Nutcracker Prince}- || -{Nutcracker Prince}- || глас 
|-
| 1992. || || -{Article 99}- || др Питер Морган || 
|-
| 1992. || Твин Пикс: Ватро, ходај са мном || -{Twin Peaks: Fire Walk With Me}- || Сем Стенли || 
|-
| 1992. || Неколико добрих људи || -{A Few Good Men}- || поручник Џонатан Кендрик || 
|-
| 1993. || Нестајање || -{The Vanishing}- || Џеф Хариман || 
|-
| 1993. || Последња светлост || -{Last Light}- || Денвер Бејлис || 
|-
| 1993. || Три мускетара || -{The Three Musketeers}- || Атос || 
|-
| 1994. || || -{The Cowboy Way}- || Сони Гилстрап || 
|-
| 1996. || || -{Freeway}- || Боб Волвертон || 
|-
| 1996. || Око за око || -{Eye for an Eye}- || Роберт Дуб || 
|-
| 1996. || || -{Duke of Groove}- || домаћин || 
|-
| 1996. || Време за убијање || -{A Time to Kill}- || Фреди Ли Коб || 
|-
| 1997. || || -{The Last Days of Frankie the Fly}- || Џои || 
|-
| 1997. || Истина или последице || -{Truth or Consequences, N.M.}- || Кертис Фрили || 
|-
| 1998. || || -{Dark City}- || др Данијел П. Шребер || 
|-
| 1998. || || -{A Soldier's Sweetheart}- || Рат Кајли || 
|-
| 1998. || || -{Break Up}- || Џон Бокс || 
|-
| 1998. || || -{Ground Control}- || Џек Харис || 
|-
| 1999. || || -{Watership Down}- || Хикори|| глас ТВ серија
|-
| 1999. || || -{After Alice}- || Мики Хејден || 
|-
| 2000. || || -{Beat}- || Вилијам С. Бероуз || 
|-
| 2000. || || -{Woman Wanted}- || Вендел Годард || 
|-
| 2000. || || -{Picking Up the Pieces}- || Бобо || 
|-
| 2000. || || -{The Right Temptation}- || Мајкл Фароу-Смит || 
|-
| 2001. || || -{Cowboy Up}- || Хенк Брекстон || 
|-
| 2001. || || -{To End All Wars}- || поручник Џим Рирдон || 
|-
| 2002. || || -{Desert Saints}- || Артур Бенкс || 
|-
| 2002. || || -{Dead Heat}- || Поли Ламар || 
|-
| 2002. || || -{Behind the Red Door}- || Рој || 
|-
| 2002. || || -{Phone Booth}- || -{The Caller}- || 
|-
| 2003. || || -{Paradise Found}- || Пол Гоган || 
|-
| 2004. || Узимање живота || -{Taking Lives}- || Харт || 
|-
| 2005. || || -{The Flight That Fought Back}- || приповедач || глас ТВ филм
|-
| 2005. || || -{River Queen}- || Дојл || 
|-
| 2006. || || -{The Wild}- || Самсон || глас 
|-
| 2006. || Стражар || -{The Sentinel}- || Дејвид Брекинриџ || 
|-align=center
| 2007.
|
| -{American Misfits}-
| себе
| ТВ Серија
|-align=center
| 2008.
|
| -{Dragonlance: Dragons of Autumn Twilight}-
| -{Raistlin Majere}-
| глас
|-align=center
| 2008.
| Огледала
| -{Mirrors}-
| Бен Карсон
| 
|-align=center
| 2008.
|
| -{Call of Duty: World at War}-
| наредник Робак
| гласвидео-игра
|-align=center
| 2008.
|
| -{Corner Gas}-
| себе (појављивање)
| ТВ серија
|-align=center
| 2008.
|
| -{24: Redemption}-
| Џек Бауер
| ТВ филм
|-align=center
| 2009.
|Чудовишта против ванземаљаца
| -{Monsters vs. Aliens}-
| генерал В. Р. Монгер
| глас
|-align=center
| 2010.
|
| -{Twelve}-
| приповедач
| глас
|-align=center
| 2010.
|
| -{Marmaduke}-
| Боско
| глас
|-align=center
| 2011.
|
| -{Melancholia}-
| Џон
|
|-align=center
| 2011.
|
| -{The Confession}- 
| -{The Confessor}-
|
|-align=center
| 2011.
|
| Touch 
| Мартин Бом
|
|-align=center
| 2016.
| Зулендер 2
| Zoolander 2 
| сам себе
| камео
|-align=center
| 2022.
| Прва дама
| The First Lady 
| Френклин Д. Рузвелт
| ТВ серија
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1966.
Канадски глумци
Добитници награде Еми
Добитници награде Златни глобус